Мари Саат (; , ) — эстонская писательница. Лауреат национальной литературной премии имени Фридеберта Тугласа (1974, 1986).

Биография 
Родилась в семье академика Иоосепа Саата (1900—1977), главного редактора газеты «Rahva Hääl» (Голос народа), органа Компартии Эстонии, позже, директора
Института истории Компартии Эстонии.

В 1966—1973 обучалась на экономическом факультете Таллинского политехнического института.

Ныне доктор экономических наук Таллиннского технического университета. Читает курс лекций «Этика бизнеса».

Состоит в браке с Раулем Меелом, известным художником-авангардистом.

Творчество 
Дебютировала как писатель, ещё будучи студенткой, в 1970 году. Пишет о напряжённости бытия и небытия, экзистенциальных мыслях и смерти, о изучении сознания. Её фантастические сочинения отражают человеческий способ восприятия вещей и мира.

Главное внимание произведений Саат сконцентрировано на описании и анализе межчеловеческих контактов, её герои — обычные люди, которые пытаются организовать свои отношения с другими: родителями, детьми, родственниками или друзьями.

Автор психологической прозы, романов, повестей и рассказов. Из-под её пера вышли семь романов и сборник новелл, а также одна детская книга. Несколько книг писательницы посвящён представителям русских в Эстонии.

Её проза завоевала ряд престижных литературных премий и была переведена на несколько языков.

Избранные произведения 
 1973 — Katastroof (рассказ)
 1975 — Roosipuupungad (сборник рассказов)
 1978 — Mida teha emaga? (сборник рассказов)
 1980 — Laanepüü (повесть)
 1985 — Õun valguses ja varjus (сборник рассказов)
 1990 — Võlu ja vaim (повесть)
 2008 — Lasnamäe lunastaja (повесть)

Библиография на русском языке 
 1978 — Пещера
 1980 — Катастрофа
 1980 — Лесная перепёлка
 1989 — Король туманной горы
 2010 — Ласнамяэский мессия

Ссылки 
 Биография Мари Саат
 Мари Саат «Ласнамяэский мессия»

Писатели по алфавиту
Писатели Эстонии
Эстонские писатели
Писательницы Эстонии
Писательницы XXI века
Писательницы XX века
Выпускники Таллинского технического университета
Лауреаты литературных премий
Детские писатели Эстонии